European Tour 2013/2014 – Turniej 4 − piąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 22-25 sierpnia 2013 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech. Turniej ten znany jest także pod nazwą Paul Hunter Classic.

W finale turnieju zwyciężył Ronnie O’Sullivan, który pokonał Gerarda Greene'a 4−0.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Runda 4 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 133, 116  Ricky Walden
 133, 108  Ian Burns
 127  Oliver Brown
 126  Thepchaiya Un-Nooh
 123  Darren Cook 
 122  Stuart Bingham
 121  Kurt Maflin
 119, 104  Michael White
 118  Mark Selby
 116, 101  Joe Swail
 111  Anthony McGill
 110  Ronnie O’Sullivan
 108  Marcus Campbell

 104  Alfie Burden
 103  David Grace
 103  Alan McManus
 103  David Gilbert
 102, 100  Ali Carter
 101, 101  Martin Gould
 101  Jamie Rhys Clarke
 101  Fergal O’Brien
 100  Ashley Carty
 100  Marco Fu
 100  Mark Joyce
 100  Gerard Greene
 100  Sam Baird

Bibliografia 
 ET 4 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
Paul Hunter Classic
Fürth
2013 w Niemczech